A portugál férfi vízilabda-válogatott Portugália nemzeti csapata, melyet a Portugál Úszószövetség (portugálul: Federação Portuguesa de Natação) irányít. Portugália nem tartozik az eredményesebb vízilabdázó nemzetek közé, komolyabb világversenyeken eddig egyetlen egy alkalommal vettek részt (1952. évi nyári olimpiai játékok).

Eredmények

Olimpiai játékok

Források 

 A Portugál Úszószövetség honlapja

Vízilabda-válogatottak
Portugália sportélete